Cybinski ist der Name von

 Anselm Cybinski (* 1967), deutscher Violinist, Kulturjournalist und Intendant
 Nikolaus Cybinski (* 1936), deutscher Lehrer, Autor und Aphoristiker